Голова́нов () — російське прізвище. Відомі носії:
 Голованов Володимир Федорович (1924—1990) — український художник.
 Голованов Лев Вікторович (1926—2015) — радянський та російський артист балету. Народний артист СРСР (1981).
 Голованов Микола Семенович (1891—1953) — російський радянський диригент, піаніст і композитор.
 Голованов Олександр Євгенович (1904—1975) — радянський воєначальник. Військовий льотчик.
 Голованов Сергій Петрович (1909—1990) — радянський актор театру і кіно. Заслужений артист РРФСР (1953).
 Голованов Станіслав Владиславович (1983) — російський хокеїст.
 Голованов Федір Федорович(* бл.1820 — після 1863) — київський архітектор.
 Голованов Ярослав Кирилович (1932—2003) — журналіст, письменник і популяризатор науки.

 Голованова Діана Ігорівна (Діана Гольбі) ( 1992) — ізраїльська співачка російського походження,
 Голованова Ніна Іванівна — заслужений працівник промисловості України.

Примітки 

Російські прізвища